Minecraft: The Story of Mojang és un documental del 2012 sobre l'empresa Mojang i la seva creació, Minecraft. Minecraft És un obert-joc mundial on els jugadors poden habilitat, complexió i mina. Les entrevistes de característiques de la pel·lícula de personal clau de l'empresa que inclou Markus Persson i Jens Bergensten. La pel·lícula va ser produïda per 2 Player Productions i la producció va ser finançada a través d'una campanya de Kickstarter.

La pel·lícula premiered primer en Xbox Live damunt 22 de desembre de 2012, i va ser fet disponible per descàrrega i streaming l'endemà. 2 Produccions de Jugador també uploaded el documental a índex de torrent La Badia Pirata però va instar persones per considerar que adquireixen la pel·lícula.

Contingut 
El documental segueix Minecraft desenvolupador Mojang a través del procés de desenvolupament del joc. La pel·lícula també presenta idees de moltes persones en el vídeo gaming indústria per parlar Minecraft‍ 's influència de popularitat. Entrevistes de Persson i altre Mojang els empleats donen una idea damunt creació i expansió de l'estudi.

Banda sonora 
La banda sonora de la pel·lícula va ser creada per Daniel Rosenfeld, qui ha també va crear la majoria de la música i sons pel joc ell. La música va presentar és de Rosenfeld és 'un' àlbum que conté 31 pistes. El CD presenta remixes per crashfaster, Danimal Cannon, Bud Melvin i minusbaby.

Referències 

Pel·lícules del 2012
Documentals en anglès